César Gaviria Trujillo (Pereira, 31 de març de 1947), economista i polític colombià, President de Colòmbia de 1990 a 1994 
 Fernando Gaviria Rendón (La Ceja, Departament d'Antioquia, 1994), ciclista colombià professional des del 2013
 Gustavo Gaviria Rivero
 Hernán Gaviria (Carepa, Colòmbia, 1969 - 2002), futbolista colombià